Sezon (1985) był 41. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1985 i trwały do 12 października 1985. Tytułu nie obroniła drużyna Vålerenga Fotball. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Jørn Andersen, który w barwach klubu Vålerenga Fotball strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1985 w piłce nożnej
1985 w Norwegii